Бихор може да се отнася за:
 Бихор - исторически регион в Седмиградско, сега Румъния;
 Бихор – средновековен град-крепост край Беране, Черна гора;
 Бихор - планина в Румъния, част от Карпатската верига.